S26 steht für:
 California S 26, eine Rebsorte, siehe Royalty
 Short S.26, ein britisches Flugboot
 SPAD S.26, ein französisches Doppeldecker-Flugzeug
 S-Bahn-Linie 26 (Berlin)

Abkürzung